11-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 2001-2002 годах с участием 12 клубов. Чемпионом в третий раз подряд стал ФК «Шамкир», но результаты чемпионата не были признаны УЕФА.

Система розыгрыша 
Чемпионат-2001/02 проводился по новой системе — в 2 этапа. По итогам первого этапа клубы, занявшие первые 6 мест в таблице, продолжили турнир с нуля, определяя призёров.

А команды, занявшие 7-12-е места, также с нуля вели борьбу за право остаться в Высшей лиге. 2 последних клуба вылетали в Первую лигу.

Конфликт между клубами и АФФА 
По ходу чемпионата между руководством некоторых клубов и тогдашним президентом АФФА Фуадом Мусаевым возник конфликт, в результате которого команды приняли решение отказаться от участия в чемпионате под эгидой АФФА.

Был создан организационный комитет, который довёл чемпионат и Кубок страны до конца. Несмотря на это, итоги чемпионата не были признаны УЕФА, а клубы отстранены от участия в еврокубках.

Итоговые таблицы

Первый этап

Второй этап

Группа «А» (турнир за 1-6-е места)

Группа «Б» (турнир за 7-12-е места)

Результаты 
 Жирным шрифтом выделены матчи, в которых были зафиксированы технические результаты.

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Источники 
 Книга «Нефтчи-70, Незабытое прошлое, 1937—2007». 

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
2001 год в Азербайджане
Спорт в Азербайджане в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002